Comitatul Pontotoc sau Pontotoc County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Pontotoc County, Mississippi 
 Pontotoc County, Oklahoma